Nederlandse personen

Daniël Willink, (1676-1722) dichter, schrijver en wijnhandelaar 
Hendrik Willink (1760-1842), burgemeester van Winterswijk
Jan Willink (1831-1896), textielfabrikant en politicus
Anna Willink van Collen-van Bosse (1852-1942), algologe en plantkundige
Carel Willink (1900-1983), kunstschilder
Mathilde Willink (1938-1977), stewardess en vrouw van Carel
Sylvia Willink (1944), kunstschilder en beeldhouwer
George Willink (1947), componist en muziekpedagoog

Zie ook 
Tjeenk Willink (doorverwijspagina)